Села:
 Тишківка — Вінницька область, Гайсинський район
 Тишківка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада (в минулому — Новомиргородський район)
 Тишківка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Тишківська сільська громада (в минулому — Добровеличківський район)
 Тишківка — Луганська область,  Марківський район
 Тишківка — Чернігівська область,  Ічнянський район